Hanna kan syfta på följande:
 Hanna, ett kvinnonamn

Geografi

Iran 

 Ḩannā, ort, Esfahan,

Kanada 

 Hanna, Alberta,

Tjeckien 

 Haná (vattendrag i Tjeckien), Olomouc, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar